International League har flere betydninger:
 International League (baseball) – amerikansk baseball-liga
 International League of Conservation Phographers – international foto-smmenslutning
 International League for Human Rights – menneskerettigheds-organisation